Флорешти има више значења:

 Флорешти
 Флорешти (Скаришоара), насеље у округу Алба у Румунији
 Флорешти (Кампени), насеље у округу Алба у Румунији
 Флорешти (Рамец), насеље у округу Алба у Румунији
 Флорешти (Бучум), насеље у округу Алба у Румунији
 Флорешти (Кајуци), насеље у округу Бакау у Румунији
 Флорешти (Скорцени), насеље у округу Бакау у Румунији
 Флорешти (Хурујешти), насеље у округу Бакау у Румунији
 Флорешти (Бистрица-Насауд), насеље у округу Бистрица-Насауд у Румунији
 Флорешти (Ботошани), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Флорешти (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Флорешти (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Флорешти (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Флорешти (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији
 Флорешти (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији
 Флорешти (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Флорешти (Сибињ), насеље у округу Сибињ у Румунији
 Флорешти (Тулћа), насеље у округу Тулћа у Румунији
 Флорешти (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Флорешти (Ђурђу), насеље у округу Ђурђу у Румунији
 Општина Флорешти (Клуж), општина у округу Клуж у Румунији
 Општина Флорешти (Мехединци), општина у округу Мехединци у Румунији
 Општина Флорешти (Прахова), општина у округу Прахова у Румунији